Skogsvallen kan syfta på 

Skogsvallen, Luleå
Skogsvallen, Nässjö
Skogsvallen, Simonstorp
Skogsvallen, Skellefteå